

Жалдама — річка в Костанайській області, права складова Тургая
 Жалдама — село, Амангельдинський район, Костанайська область